Berserk o Berzerk puede referirse a:

 Berserk, un manga japonés creado por Kentaro Miura y, posteriormente, una serie de anime.
 Efecto de estado en una variedad de juegos de rol, que generalmente causa que el individuo afectado ataque sin descanso y con poder incrementado, y sin preocuparse por su seguridad personal o la seguridad del equipo del individuo.
 Berserk!, una película de 1967 protagonizada por Joan Crawford y Ty Hardin.
 Berzerk, un videojuego de disparos publicado en 1980.
 Apoptygma Berzerk, una banda de tecno pop (del inglés: synthpop).
 Berserk (novela), escrita por Ally Kennen.
 Berserk (videojuego del año 2004).
 Bezerk y Bezerk 2.0, álbumes de la banda glam metal galesa Tigertailz.
 American Berserk, una composición minimalista para piano por John Coolidge Adams.
 Una raza de guerreros bárbaros del norte de aspecto escocés que se encuentran en la serie de video juegos Myth.